Rubén Fernández Andújar – Ciclista spagnolo
Rubén Fernández (calciatore) – Calciatore paraguaiano
Rubén Fernández (cestista) – Cestista argentino
Rubén Fernández (tennista) – Tennista spagnolo